Obwody Bułgarii
Bułgaria